Umetnostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 1968.

Dobitniki medalj

1968
Športi Zimskih olimpijskih iger 1968